Nuance, en solfège : indication d'un changement d'intensité sur une partition ;
 Nuance, en physique ou en peinture : chacun des degrés par lesquels peut passer une couleur — par exemple, l'indigo est une nuance du bleu ;

 Concernant les matériaux : il existe différentes nuances d'acier, par exemple. Voir aussi Grade ;
 Nuance, entreprise suisse ;
 Groupe Nuance Communications, entreprise informatique spécialiste de développement de solution vocales et d’imagerie numérique ;
 Nuance (groupe), groupe de musique québécois des années 80.